Штирбей () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брынковяну, Константин (1654—1714) — великий логофет, господарь Валахии.
 Брынковяну, Марина (Штирбей; 1912—2001) — румынская лётчица, участница Второй мировой войны.